Фукунага — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фукунага, Кэри (род. 1977) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор.
  (1909—1929) — американский преступник.
  (род. 1967) — японская певица и актриса.